Concursul Muzical Eurovision Junior 2006 este a 4-a ediție a concursului, care s-a desfășurat în București, România. Concursul a avut 15 participanți, câștigătorul fiind Rusia, prin gemenele Tolmaciov. Andreea Marin și Ioana Ivan au găzduit concursul.

Locație 
EBU a decis ca Concursul Muzical Eurovision Junior din anul acesta să fie găzduit în București, România. Competiția de găzduire a concursului a fost între Croația (HRT) și România (TVR).

Rezultate

Detalii rezultate

12 puncte 

 Toate țările au primit de la început 12 puncte din oficiu.

Concursul muzical Eurovision Junior
2006 în muzică